Main Street Commercial District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Main Street Commercial District (Alabama), ID-Nr. 83002984
 Main Street Commercial District (Arkansas), ID-Nr. 10000396
 Main Street Commercial District (Kentucky), ID-Nr. 75000826

Siehe auch:
 Main Street Commercial Historic District